Warwara Jakowlewa (zm. 18 czerwca 1918) – rosyjska zakonnica prawosławna, zamordowana przez Czeka w Ałapajewsku, nowomęczennica
 Warwara Jakowlewa (1884–1941) – rosyjska komunistka, ludowy komisarz finansów RFSRR, rozstrzelana przez NKWD